The Man Who Stayed at Home – film del 1915 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Man Who Stayed at Home – film del 1919 diretto da Herbert Blaché